Velika nagrada Nemčije 2006 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 30. julija 2006.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 5 ||  Michael Schumacher || Ferrari
| 67
| 1:27:51,693
| 2
| 10
|-
! 2
| 6 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 67
| + 0,720 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 3 ||  Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes
| 67
| + 13,206 s
| 1
| 6
|-
! 4
| 12 ||  Jenson Button || Honda
| 67
| + 18,898 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 1 ||  Fernando Alonso || Renault
| 67
| + 23,707 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 2 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 67
| + 24,814 s
| 5
| 3
|-
! 7
| 8 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 67
| + 26,544 s
| 20
| 2
|-
! 8
| 15 ||  Christian Klien || Red Bull-Ferrari
| 67
| + 48,131 s
| 12
| 1
|-
! 9
| 7 ||  Ralf Schumacher || Toyota
|67
| + 1:00,351
| 8
|
|-
! 10
| 20 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Cosworth
| 66
| +1 krog
| 16
|
|-
! 11
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Ferrari
| 66
| +1 krog
| 10
|
|-
! 12
| 21 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Cosworth
| 66
| +1 krog
| 19
|
|-
! Ods
| 9 ||  Mark Webber || Williams-Cosworth
| 59
| Puščanje vode
| 11
|
|-
! Ods
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 38
| Menjalnik
| 17
|
|-
! Ods
| 17 ||  Jacques Villeneuve || BMW Sauber
| 30
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| 11 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 18
| Motor
| 6
|
|-
! Ods
| 16 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 9
| Zavore
| 15
|
|-
! Ods
| 4 ||  Pedro de la Rosa || McLaren-Mercedes
| 2
| Črpalka za gorivo
| 9
|
|-
! Ods
| 23 ||  Sakon Jamamoto || Super Aguri-Honda
| 1
| Pog. gred
| 22
|
|-
! Ods
| 10 ||  Nico Rosberg || Williams-Cosworth
| 0
| Trčenje
| 14
|
|-
! DSQ*
| 19 ||  Christijan Albers || MF1-Toyota
| 66
| Diskvalifikacija
| 21
|
|-
! DSQ*
| 18 ||  Tiago Monteiro || MF1-Toyota
| 66
| Diskvalifikacija
| 18
|
|}

Opombe 

 Jarno Trulli in Christijan Albers sta bila kaznovana s pribitkom desetih mest zaradi menjave motorja.
 Sakon Jamamoto je štartal iz boksov zaradi sprememb na dirkalniku po kvalifikacijah.
 Vodilni: Kimi Räikkönen, 1–9; Michael Schumacher, 10–67.
 * Oba Midlanda sta bila po dirki diskvalificirana zaradi nedovoljenih upogljivih krilc.
 Prva dirka: Sakon Jamamoto
 Zadnja dirka: Jacques Villeneuve

Formula 1 sezona 2006
2006